Boneta ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boneta (Ohio)
 Boneta (Utah)

Boneta ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Boneta (* 1990), mexikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bonita